Потен () — французская фамилия.

Известные носители (в хронологическом порядке) 
 Потен, Николя Мари (1723—1790) — французский архитектор.
 Потен, Виктор Максимильен (1759—1841) — французский художник, сын предыдущего.
 Потен, Пьер Карл Эдуар (1825—1901)  — французский медик, доктор наук